Генрик Кауфманн (,  — ), датский посол в США в годы Второй мировой войны.

9 апреля 1941 года, в годовщину германского вторжения в Данию, Кауфманн по собственной инициативе «именем Короля» () подписал «Соглашение о защите Гренландии», предоставляя США право защищать датскую Гренландию от германского вторжения. Это соглашение было подписано госсекретарём США Корделлом Халлом и 7 июня 1941 года одобрено президентом США Франклином Д.Рузвельтом.

Подписанное Кауфманном соглашение было одобрено местными властями Гренландии во главе с Эске Бруном, но объявлено юридически ничтожным находящимся в Копенгагене датским правительством. Кауфманн проигнорировал протест, заявив, что в связи с тем, что Дания оккупирована враждебной державой, датское правительство неспособно защищать национальные интересы. Правительство обвинило его в государственной измене и уволило с должности. Кауфманн проигнорировал и то, и другое. Линия Кауфманна была поддержана датским генеральным консулом в США и датским послом в Иране; эти дипломаты также были лишены своих постов датским правительством. В ответ Кауфманн призвал датских дипломатов по всему миру не выполнять инструкций Копенгагена.

За свои независимые политические действия по отношению к Гренландии Кауфманн получил прозвище «Гренландский король».

Одним из первых действий Датского парламента после освобождения Дании в мае 1945 года был отзыв всех обвинений против Кауфманна. Кауфманн вошёл в Правительство национального единства и занимал должность министра без портфеля с 12 мая по 7 ноября 1945 года. Хотя Кауфманн не смог убедить Данию подписать Декларацию Организации Объединённых Наций во время войны, он смог в качестве министра присоединиться к Сан-Францисской конференции в марте 1945 года и подписать Устав ООН.

Соглашение Кауфманна было ратифицировано в начале 1950-х и служило легальным основанием для размещения в Гренландии американской авиабазы Туле.

Был женат на Шарлотте Макдугалл, дочери контр-адмирала ВМС США Уильяма Макдугалла. В браке родилось двое детей.

Примечания 

История Гренландии
Политики Дании
Дания во Второй мировой войне
Умершие в 1963 году